Аллея расстрелянных патриотов 1941—1944 (), также известная как Аллея ветеранов Народно-освободительной войны () и Аллея жертв оккупантов 1941—1944 () — одна из аллей белградского Нового кладбища. Находится в центральной части, между Аллей великих и Аллеей почётных граждан. Открыта в 1959 году на месте, где в ноябре 1944 года были захоронены эксгумированные останки белградцев, убитых в концлагере Баница и других белградских тюрьмах, созданных оккупационными властями Сербии. Авторы аллеи — архитекторы Светислав Личина и Богдан Богданович.

Памятник павшим 
В Аллее находится памятник павшим партизанам, на котором находятся две мемориальные таблички со следующими надписями:

В могилах этой аллеи покоятся посмертные останки:
Патриотов, которых расстреляли в Белграде Специальная полиция и Гестапо в 1941—1944 годах. Останки перенесены в 1959 году с Центрального кладбища в Маринковой-Баре, с кладбища в Старом-Саймиште и с участка на Новом кладбище. Из 804 эксгумированных жертв 462 были опознаны.
60 погибших бойцов 5-й Краинской ударной дивизии НОАЮ в боях за освобождение Белграда в октябре 1944 года, их имена высечены на табличке этой дивизии на Кладбище освободителям Белграда 1944 года.
Жертв усташских преступлений, поднятых из Савы: 150 в 1941 году и 254 в марте 1945 года, предварительно похороненных на участках на Новом кладбище и у Куле-Небоише.
Союз объединений ветеранов Народно-освободительной войны в Белграде, обновлено в 2004 году.

Эти факелы над полем славы будут навечно свидетельствовать о нерушимости героических деяний бойцов, которые в 1941—1944 годах, исполняя революционные заветы, отдали свои жизни за новую социалистическую Югославию.

В этой аллее также находится памятник в виде виселицы, посвящённый повешенным патриотам в Теразии 17 августа 1941 года. Остаток аллеи составляют мемориальные таблички с именами отличившихся участников Народно-освободительного движения в Белграде, в том числе и Народных героев Югославии.

Некоторые из похороненных 
 Радмила Атанацкович
 Вукашин Антич-Додич, секретарь Центрального комитета Народной помощи
 Шела Барух
 Павле Бихали
 Милутин Благоевич
 Ратка Благоевич
 Душан Богданович
 Теодор (Тодор) Бороцкий
 Йованка Букумирович
 Мирослав Букумирович, Народный герой Югославии, член Белградского районного комитета КПЮ
 Србиянка Букумирович
 Мате Видакович
 Марияна Грегоран
 Мила Димич
 Джурджелина (Джука) Динич, Народный герой Югославии
 Тодор Дукин, секретарь Белградского окружного комитета КПЮ
 Любица Жужек
 Цирил Жужек 
 Янко Лисяк, Народный герой Югославии, секретарь Белградского местного комитета КПЮ
 Василие Иванович, секретарь Белградского районного комитета КПЮ
 Мия Ковачевич, член Белградского окружного комитета КПЮ
 Клара Колер-Ивайнер и её сын Кокан
 Леонтина Краус
 Филип Мацура
 Душан Николиш
 Давид Паич, Народный герой Югославии, секретарь Белградского местного комитета КПЮ
 Гордана Парента
 Ненад Парента, Народный герой Югославии, секретарь Белградского районного комитета КПЮ
 Олга Джуришич-Парента
 Владета Попович-Пинецкий, ветеран Гражданской войны в Испании
 Юлишка Салай
 Корнелия Сенде-Попович, ветеран Гражданской войны в Испании
 Надежда (Нада) Пурич, Народный герой Югославии, член КПЮ
 Станислав Сремчевич, Народный герой Югославии, член Сербского краевого комитета КПЮ
 Джуро Стругар, Народный герой Югославии, член Сербского краевого комитета КПЮ
 Мирко Томич, Народный герой Югославии, член Сербского краевого комитета КПЮ
 Радмила Шнайдер, член Белградского районного комитета КПЮ
 Йосиф Щурла, член Белградского местного комитета СКМЮ

Галерея

Литература 
 Даринка Лекић „Београд град за сва времена“. „Наука“, Београд 1995. година.

Кладбища Сербии
Памятники Белграда
Кладбища по алфавиту
Достопримечательности Белграда
Памятники Второй мировой войны